Фёдор Реше́тников: Решетников, Фёдор Григорьевич (1919—2011) — советский и российский физикохимик и металлург, академик РАН.
 Решетников, Фёдор Михайлович (1841—1871) — русский писатель и очеркист.
 Решетников, Фёдор Павлович (1906—1988) — советский художник.